Натуральне число 24
 24 рік до нашої ери
 24 рік нашої ери
 24 століття до нашої ери
 24 століття нашої ери
 24 — телеканал новин